Paleontología puede referirse a:
 Paleontología, ciencia que estudia el pasado de la vida en la Tierra a través de los fósiles.
 Paleontología de dinosaurios, subdisciplina de la Paleontología que se centra en los dinosaurios.
 Paleontología lingüística, disciplina de la lingüística histórica que trata reconstruir el origen y la cultura material de los pueblos a partir de la evidencia lingüística.